Куатолол има више значења:

 Куатолол (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куатолол (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику